Сан Хуан дел Ваље има више значења:

 Сан Хуан дел Ваље (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан дел Ваље (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хуан дел Ваље (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику